L'Autoroute A4 (o A4) belga parte da Bruxelles, fino ad arrivare al confine con il Lussemburgo, congiungendosi con l'Autoroute A6. L'autostrada è lunga 188 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A004